Bilić – podmiejskie osiedle w granicach miasta i gminy Sombor w okręg zachodniobackim w Wojwodinie w Serbii
 Bilić – chorwackie i serbskie nazwisko

Osoby noszące nazwisko Bilić 
 Ante Bilić (ur. 1983) – chorwacki bokser, kickbokser i zawodnik K-1
 Barbara Bilić – chorwacka aktorka serialowa
 Cvitko Bilić – chorwacki kolarz, olimpijczyk
 Danira Bilić, z domu Nakić (ur. 1969) – chorwacka i jugosłowiańska koszykarka, wicemistrzyni olimpijska z Seulu, medalistka mistrzostw świata i Europy, również chorwacka polityk, członkini Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, żona Zvonimira
 Eva Kirchmayer-Bilić (ur. 1971) – chorwacka pianistka, profesor Akademii Muzycznej w Zagrzebiu, a także dziennikarka kulturalna pisująca w tygodniku Hrvatsko slovo
 Ivana Bilić (ur. 1975) – chorwacka muzyk specjalizująca się w grze na marimbie i instrumentach perkusyjnych
 Joško Bilić, Josip Bilić (ur. 1974) – chorwacki piłkarz występujący na pozycji obrońcy
 Jure Bilić (ur. 1922–2006) – chorwacki i jugosłowiański polityk komunistyczny, pierwszy sekretarz Związku Komunistów Chorwacji w latach 1982-1983
 Mario Bilić (ur. 1963) – chorwacki poeta
 Mate Bilić (ur. 1980) – chorwacki piłkarz grający na pozycji napastnika
 Mirjana Bilić (ur. 1936) – jugosłowiańska i serbska gimnastyczka, mistrzyni Europy, olimpijka
 Pero Tutavac Bilić (1913–1985) – chorwacki językoznawca, pisarz i publicysta, po II wojnie światowej osiadły w Argentynie
 Slaven Bilić (ur. 1968) – chorwacki trener piłkarski i piłkarz, który podczas kariery zawodniczej występował na pozycji prawego obrońcy lub stopera, brązowy medalista Mundialu 1998, również gitarzysta rockowy
 Zvonimir Bilić (ur. 1971) – chorwacki piłkarz ręczny i trener, mąż Daniry

Zobacz też 
 Bilicz – wieś na Ukrainie

Przypisy